Nirvana je lahko:

 nirvana - stanje duha.
 Nirvana - ameriška glasbena skupina.
 Nirvana - album uspešnic skupine